Теобальд Ле Ботиллер, также известен как Теобальд Батлер, 2-й барон Батлер (; январь 1200 — 19 июля 1230) — ирландский барон и землевладелец, 2-й главный кравчий Ирландии (1206—1230).

Биография 
Единственный сын Теобальда Уолтера, 1-го барона Батлера и 1-го главного кравчего Ирландии (1165—1206) и Мод Ле Вавасур (1176—1226).

В феврале 1206 года после смерти своего отца Теобальд Батлер унаследовал титул 2-го барона Батлера и церемониальную должность главного кравчего Ирландии.

18 июля 1222 года Теобальд Батлер принёс английской короне оммаж за свои владения. В 1229—1230 годах Теобальд Батлер участвовал в неудачной военной кампании короля Генриха III против Франции. Он скончался 19 июля 1230 года в Пуату (Франция). Был похоронен в аббатстве Арклоу (графство Уиклоу).

Браки и дети 
В 1222 году Теобальд Батлер женился на Джоан де Мариско, дочери Джеффри де Мариско, лорда-юстициария Ирландии. У них были дети:
 Теобальд Батлер, 3-й главный кравчий Ирландии (1224—1285)

Через три года после смерти первой жены, в 1225 году, получив разрешение короля Англии Генриха III, Теобальд женился на Рохезе де Вердун, дочери Николаса де Вердуна из Олтона (графство Стаффордшир) и Джоан де Ласи, вдове Уильяма Персеваля де Сомери. Брачное соглашение было заключено 4 сентября 1225 года. Их дети:
 Джон де Вердун (1226—1274), получил во владение западную часть лордства Мит после брака с Марджери де Ласи, сестрой Мод де Ласи, женой Жоффруа де Женевиля, 1-го барона Женевиля
 Мод де Вердун (ум. 27 ноября 1283), 1-й муж — Джон Фиц-Алан, 6-й граф Арундел (ок. 1223—1267), 2-й муж — Ричард де Амундевиль
 Изабелла де Вердун (1225—1328)
 Николас де Вердун (1228—1271)

Генеалогия

Примечания

Литература 
 George Edward Cokayne. The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain, and the United Kingdom, Extant, Extinct, or Dormant, I—XIII (Thrupp, Stroud, Gloucestershire, GL5 2BU: Sutton Publishing Limited, 2000), II:448.

Ссылки 
 Butler family

Батлеры